Майкл Уэ́йн Розен (англ. Michael Wayne Rosen; род. 7 мая 1946) — британский диктор, детский писатель и детский поэт, автор 140 книг. Он стал пятым Детским Лауреатом в Британии в июне 2007, сменив Жаклин Уилсон, и был им вплоть до 2009 года.

Биография 
Родился в еврейской семье педагогов и коммунистов Гарольда Розена и Конни Исакофски. Сам Майкл является социалистом, сторонником Социалистической рабочей партии (в 2004 году выдвигался на выборах от партии Respect) и провозглашения Великобритании республикой.
В 2008 произнёс знаменитую фразу " Nice!", разлетевшуюся на сотни тысяч мемов, и подарившая ему известность.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Блог Майкла Розена
 Michael Rosen at Contemporary Writers, a website managed by the British Council — содержит полную библиографию работ Розена, обзор его карьеры, подробности о наградах и оценку критики
 Michael Rosen at the Penguin Readers' Group website

Детские писатели по алфавиту
Педагоги Великобритании
Английские поэты
Выпускники Оксфордского университета
Троцкисты Великобритании